

Нагређене и номиноване

2005-2010.

2011-

Референце 

Награде аустралијског филмског института